Lingua scots – lingua germanica parlata nelle Lowlands scozzesi e nell'Ulster, originaria della Scozia sudorientale (codice ISO 639-3: sco)
Lingua gaelica scozzese – lingua celtica originaria delle Highlands scozzesi (codice ISO 639-3: gla)
Inglese scozzese – insieme delle varietà della lingua inglese parlate in Scozia

Pagine correlate 

 Scozzese